Nino Farina, pilota automobilistico
Giuseppe Farina, imprenditore e dirigente sportivo
Giuseppe Farina, ex calciatore